7-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-1997/98 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 16 клубов. Чемпионом в 6-й раз стал кишинёвский «Зимбру».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Молдавии в 1998 году
Спорт в Молдавии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998